Tromba steht für:

 Tromba (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1949
 Tromba (Kult), Gruppe der Besessenheit auslösenden Geister auf Madagaskar

Tromba ist der Familienname von:
 Anthony Tromba (* 1943), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Torre della Tromba in Trient
 Tromba Marina